Rose of the Alley – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Rose of the Alley – film del 1916 diretto da Charles Horan